Lubicz může být

polské město nebo vesnice:

 Lubicz (Kujavsko-pomořské vojvodství) – město na severu centrálního Polska
 Lubicz (Lubušské vojvodství) – vesnice v západním Polsku
 Lubicz (Opolské vojvodství) – vesnice ve Slezsku, na jihozápadě Polska
 Lubicz (Západopomořanské vojvodství) – vesnice v západním Polsku

jiné:

 Lubicz (erb) – polský erb